

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
2016 w Warszawie